Lippschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lippschütz (1922–1996), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Arnold Lippschütz (1901–1952), deutscher Drehbuchautor
 Herbert Lippschütz (1904–1972), deutscher Filmarchitekt und Filmproduzent

Siehe auch:
 Lipschütz